Орден Государственного флага (, гукки хунджанъ) — следующая, после ордена Ким Ир Сена и ордена Ким Чен Ира, высшая государственная награда Корейской Народно-Демократической Республики.

История 
Первая в истории северокорейская награда. Орден учреждён указом Президиума Верховного народного собрания КНДР 12 октября 1948 года. Вручается официальным лицам, трудящимся, воинским частям, правительственным учреждениям и различным организациям, особо отличившимся в военной, политической, экономической и культурной деятельности на благо страны.

Кроме того, орденом награждаются функционеры Трудовой партии Кореи за долголетнюю, безупречную работу (за 25 лет — 1-й степени, 20 лет — 2-й степени, 15 лет — 3-й степени).

Граждане Северной Кореи, удостоенные почётных званий «Герой КНДР» и «Герой Труда», а также лауреаты награды Ким Ир Сена, одновременно становятся кавалерами ордена Государственного флага 1-й степени.

Орденом награждаются как граждане КНДР, так и зарубежные лица, внесшие значительный вклад в создание и развитие государства КНДР.

Знаки ордена 
Знак ордена 3-й степени представляет собой перевёрнутую пятиконечную многолучевую звезду с тремя шариками на каждом конце, наложенную на многолучевой пятиугольник. В центре звезды — десятиугольный медальон со слегка вогнутыми сторонами. По краю медальона идёт узкий ободок синей эмали, далее — широкий ободок красной эмали, в центре — вписанная в круг пятиконечная звёздочка с двуграными лучами. Знак раннего изготовления целиком серебряный, более позднего изготовления посеребренный, звёздочка  — позолоченная. На оборотной стороне знака нанесены название награды. На ранних экземплярах указывается так же номер награды. Диаметр 50 мм.

Знак ордена 2-й степени идентичен знаку 3-й степени, но перевёрнутая звезда — позолоченная, а поле под центральной звёздочкой серебристое. Диаметр 59 мм.

Знак ордена 1-й степени идентичен знаку 2-й степени, но целиком позолоченный. Диаметр 62 мм.

Знаки ордена носятся на левой стороне груди при помощи винтового или булавочного крепления, без ленты.

Для повседневной формы одежды предусмотрены планки из орденской ленты.

См. также 
 Кавалеры ордена Национального флага КНДР

Примечания

Литература 
 Безруков М. П., Туровский А. Е. Награды государств мира. — Тула: Гриф и К, 2013. — С. 156—157. — ISBN 978-5-91503-137-3.

Ссылки 
 Korean Democratic People's Republic: Order of the National Flag  // Medals of the World.

Ордена КНДР
Г